Андреев, Владимир Васильевич  (род. 13 декабря 1949, г. Курск) — советский и российский военный деятель, генерал-лейтенант. Участник Афганской войны.

Биография 
В 1967 году окончил Орджоникидзевское Суворовское военное училище. В 1971 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР. Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени К. Е. Ворошилова.

 в 1985—1986 гг. командир 122-го мотострелкового полка 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознамённой дивизии 40-й общевойсковой армии (Ташкурган, Афганистан);
 в 1986—1988 гг. — заместитель командира, в 1988—1989 г. г. — командир 5-й гвардейской мотострелковой Зимовниковской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии имени 60-летия СССР 40-й армии (Афганистан);
 май 1997—2001 г. — командующий Группой российских войск в Закавказье

Награды 
 Орден Ленина (1989)
 Орден Красного Знамени
 два ордена Красной Звезды
 Орден «За военные заслуги»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени

Примечания

Литература

Источники 
 БВОКУ Маршал и генералы
 

Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Бакинского высшего общевойскового командного училища